Różowa Pantera i przyjaciele (ang. Pink Panther and Pals) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Cartoon Network dla telewizji MGM Television i Rubicon Studios. Powstał jeden sezon produkcji, Polsce emitowany premierowo od 11 września do 26 grudnia 2010 oraz 24 grudnia 2011 na kanale Boomerang.

Opis 
Każdy 22–minutowy odcinek składa się z trzech 7–minutowych segmentów. Dwa z nich (pierwszy i ostatni) opowiada o przygodach Różowej Pantery, zaś środkowy o przygodach Mrówka i Mrówkojada.

Bohaterowie

Część Różowa Pantera 
 Różowa Pantera – główny bohater kreskówki. Wyrozumiały, ciekawski, pewny siebie. Nie używa słów lecz komunikuje się za pomocą wyrazu twarzy i gestów. Jego wrogiem jest Nochal.
 Nochal – nemesis Różowej Pantery. Zawsze chce pokrzyżować jej plany.
 Konio – najlepszy przyjaciel Różowej Pantery. Potrafi zmienić się w konia wyścigowego lub środek lokomocji.
 Pies – pies Nochala.

Część Mrówek i Mrówkojad 
 Mrówek – mrówka sprytniejsza niż Mrówkojad, jego wróg.
 Mrówkojad – mrówkojad, który chce dostać Mrówka w swoje ręce.

Dubbing oryginalny (głosy) 
 Jason Griffith (ścieżka archiwalna; niewymieniony w czołówce) – Różowa Pantera

 Kel Mitchell – Mrówek
 Fabrice Trojani – Mrówek #2
 Eddie Garvar – Mrówkojad
 Alex Nussbaum – Nochal, Konio, Pies, Narrator, postacie epizodyczne

oraz

 Bob Spang
 John Over
 Jeannie Elias

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Genetix Film Factory

Reżyseria: Agnieszka Matysiak

Dialogi polskie: Joanna Kuryłko

Dźwięk i montaż: Zdzisław Zieliński

Kierownictwo produkcji:
 Agnieszka Sokół
 Róża Zielińska
W wersji polskiej udział wzięli:
 Łukasz Lewandowski – Mrówek
 Piotr Grabowski – Mrówkojad
 Miłogost Reczek – Narrator

oraz:

 Mikołaj Klimek
 Wojciech Brzeziński
 Ryszard Olesiński
 Agnieszka Matysiak
 Michał Sitarski
 Dariusz Odija

i inni

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale wytwórni MGM Television